Doro kan syfta på:
 Doro, ett svenskt tillverkningsföretag
 Doro, Indonesien, en by i Indonesien
 Doro Pesch, en tysk sångerska